Friedrich-August-Brücke ist der historische Name folgender Brücken:

 Augustusbrücke in Dresden (Bezeichnung von 1910 bis 1945)
 Friedensbrücke in Plauen (Bezeichnung als König-Friedrich-August-Brücke von 1905 bis 1945)